Khon Kaen – miasto w Tajlandii
 Khon Kaen – prowincja w Tajlandii